Петро Калнишевський, Петро Іванович Калнишевський, Святий Праведний Петро́ Калнише́вський (20 червня 1690 — липень 1691) — видатний український державний, культурний та релігійний діяч.
 Петро Калнишевський (срібна монета) — срібна пам'ятна монета номіналом 10 гривень, випущена Національним банком України.